Mission House ist der Name folgender Gebäude:

in Neuseeland:
 Kerikeri Mission House, Missionsstation in Kerikeri
 Māngungu Mission House, Missionsstation in Mangungu

in den Vereinigten Staaten im NRHP gelistete Objekte:
 Mission House (Massachusetts), ID-Nr. 68000038
 Mission House (Michigan), ID-Nr. 71000410